Sverresborg (« Fort de Sverre ») est un nom propre norvégien composé de Sverre, nom d'un roi de Norvège, et de borg (« fort(eresse), château »). Il peut faire référence à :

 , forteresse de Norvège située à Trondheim ;
 Sverresborg, forteresse de Norvège située à Bergen.

Voir aussi 
 Sverresborg IF